

Geografia 
Cina
  Kash – fiume
Turchia
 Kash – villaggio della provincia di Alborz

Persone 
 Daniel Kash – attore canadese
 Kid Kash – wrestler e shootfighter statunitense
 Linda Kash – attrice canadese

Pagine correlate 
Cash
Khash